Ламброс — фамилия и имя:

Фамилия 
 Ламброс, Павлос (1820—1887) — греческий историк и нумизмат.
 Ламброс, Спиридон (1851—1919) — греческий историк и политик.
 Ламброс, Томас (род. 1930) — американский юрист, федеральный судья США.

Имя 
 Калимахос, Ламброс
 Кацонис, Ламброс
 Тзавелас, Ламброс

См. также 
 Ламбро